16-й Чемпионат мира по бадминтону IBF 2007 года проходил в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, с 13 по 19 августа.

Медалисты

Мужская одиночная категория

Сеяные 
  Лин Дан
  Ли Цзунвэй
  Чэнь Цзинь
  Бао Чуньлай
  Петер Гаде
  Чэнь Юй
  Кенэс Ёнасэн
  Тауфик Хидаят
  Сони Дви Кункоро
  Сёдзи Сато
  Рональд Сусило
  Пшемыслав Ваха
  Мухамед Хафиз Хашим
  Пак Сонхван
  Дики Паляма
  Симон Сантасо

Результаты

Женская одиночная категория

Сеяные 
  Чжан Нин
  Се Синфан
  Сюй Хуайвэнь
  Пи Хунъянь
  Чжу Линь
  Ван Чэнь
  Лю Лан
  Яо Цзе
  Петя Неделчева
  Хуан Мяочжу (Вон Миучю)
  Е Пэйянь (Ип Пхуйинь)
  Тине Расмусеэн
  Юлиан Шенк
  Каори Мори
  Мария Кристин Юлианти
  Трэйси Халам

Результаты

Мужская парная категория

Сеяные 
  Фу Хайфэн / Цай Юнь
  Гу Цзяньцзе (Ку Кинкит) / Чэнь Вэньхун (:en:Tan Boon Heong)
  Маркис Кидо / Хендра Сетиаван
  Йенс Эриксен / Мартин Лундгаард Хансен
  Кендра Виджая /  Тони Гунаван
  Чжун Тэнфу (Чун Тханфук) / Ли Ваньхуа (:en:Lee Wan Wah)
  Мохд Закри Абдул Латиф / Мохд Фейрузизуан Мохд Тазари
  Лулук Хадиято / Алвент Юлианто
  Энтони Кларк, Роберт Блэйр
  Ли Джэджин / Хван Джиман
  Ларс Пааске, Йонас Рассмусеан
  Албертус Сусанто Нджото / Ёхан Хадикусумо Виратама
  Чон Джэсон / Ли Ёндэ
  Матиас Боэ, Йоахим Фишер Нильсен
  Хендра Гунаван / Джуко Рюади
  Чэнь Биньшэн (:en:Tan Bin Shen) / Онг Сун Хок
  Суити Сакамото / Синтаро Икэда

Результаты

Женская парная категория

Сеяные 
  Вэй Или / Чжан Явэнь
  Гао Лин / Хуан Суй
  Чжан Цзевэнь / Ян Вэй
  Гэйл Эмм / Донна Келлог
  Ду Цзин / Юй Ян
  Кумико Огура / Рейко Сиота
  Цзян Яньмэй / Ли Юйцзя
  Хуан Бэйди (:en:Wong Pei Tty) / Чэнь Ихуй
  Ли Гёнвон / Ли Хёджон
  Энданг Нурсугианти / Рани Мундиасти
  Камила Огустин / Надежда Костючик
  Аки Акао / Томоми Мацуда
  Миюки Маэда / Сатоко Суэцуна
  Николь Гретер / Юлиана Сченк
  Лена Фрир Кристиансен / Камилла Рутер Юл
  Петя Недельчева / Диана Димова

Результаты

Микст

Сеяные 
  Чжэн Бо / Гао Лин
  Нова Видианто / Лилиана Натсир
  Се Чжунбо / Чжан Явэнь
  Натан Робертсон / Гэйл Эмм
  Энтони Кларк / Донна Келлог
  Фланди Лимпеле / Вита Марисса
  Хэ Ханьбинь / Юй Ян
  Томас Лайбаурн / Камилла Рутер Юл
  Хан Санхун / Хван Юми
  Роберт Матеусяк / Надежда Костючик
  Йоахим Фишер Нильсен / Брита Андерсен
  Сюй Чэнь / Чжао Тинтин
  Хендра Курниаван Сапута / Ли Юйцзя
  Мухамад Риджал / Грейсиа Полии
  Инго Киндерватер / Катрин Пиотровски
  Кристоф Хоп / Биргит Оверцир

Результаты

Таблица медалей

Ссылки 
 Официальный сайт

2007
Чемпионаты мира в Малайзии
2007 год в бадминтоне
Международные соревнования по бадминтону в Малайзии
Август 2007 года